El nombre Laguna Azul puede referirse a:

 Laguna Azul (Argentina), laguna freática en el campo volcánico de Pali Aike, Argentina;
 Laguna Azul (Bolivia), laguna amazónica de Bolivia;
 Laguna Azul (Torres del Paine), laguna en la Región de Magallanes, Chile;
 Laguna Azul (Islandia), un balneario geotermal situado al suroeste de Islandia;
 The Blue Lagoon, una película producida en 1980 y protagonizada por Brooke Shields y Christopher Atkins;
 Return to the Blue Lagoon, película producida en 1991 protagonizada por Milla Jovovich y Brian Krause.